Asenowgrad (bułg. Община Асеновград) – gmina w południowej Bułgarii.

Miejscowości 
Miejscowości wchodzące w skład gminy Asenowgrad:
 Asenowgrad (bułg. Aсеновград) – stolica gminy,
 Baczkowo (bułg. Бачково),
 Bojanci (bułg. Боянци),
 Bor (bułg. Бор),
 Czerwen (bułg. Червен),
 Dobrostan (bułg. Добростан),
 Dołnosław (bułg. Долнослав),
 Gornosław (bułg. Горнослав),
 Izbeglii (bułg. Избеглии),
 Konusz (bułg. Конуш),
 Kosowo (bułg. Косово),
 Kozanowo (bułg. Козаново),
 Lenowo (bułg. Леново),
 Laskowo (bułg. Лясково),
 Mostowo (bułg. Мостово),
 Mułdawa (bułg. Мулдава),
 Nareczenski bani (bułg. Нареченски бани),
 Nowakowo (bułg. Новаково),
 Nowi izwor (bułg. Нови извор),
 Oreszec (bułg. Орешец),
 Patriarch Ewtimowo (bułg. Патриарх Евтимово),
 Sini wrych (bułg. Сини връх),
 Stoewo (bułg. Стоево),
 Topołowo (bułg. Тополово),
 Tri mogili (bułg. Три могили),
 Uzunowo (bułg. Узуново),
 Wrata (bułg. Врата),
 Złatowrych (bułg. Златовръх),
 Żyłt kamyk (bułg. Жълт камък).

Przypisy 

Gminy w Bułgarii